1928 км, 1928-й киломе́тр — топоним в России.

 1928 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код 793124.
 1928 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 806413.